The Racket (1928), een film van Lewis Milestone
The Racket (1951), een film van John Cromwell